William Gibson kan syfta på flera olika personer:
* William Gibson (1742–1815), skotsk segelduksvävare och redare, stamfar för den svenska släkten
 William Gibson (1783–1857), brittisk-svensk industriman
 William Gibson (1816–1865), svensk industriman och kommunalpolitiker
 William Gibson (1848–1917), svensk disponent och politiker
 William Gibson (1873–1954), svensk kommendörkapten och industriman
 William Gibson (1909–1988), svensk konstnär och ingenjör
 William Gibson (dramatiker) (1914–2008), amerikansk dramatiker och romanförfattare
 William Gibson (författare) (född 1948), amerikansk science-fictionförfattare
 William Gibson (ishockeyspelare) (1927–2006), kanadensisk ishockeyspelare